E-mail, elektronische post
Email (glazuur), een beschermlaag van gesmolten glas
Emailverf, een harde verfcoating, die droogt aan de lucht
een heraldische kleur, zie Heraldiek